Jonsboda kan syfta på:

 Jonsboda, Vittaryds socken – en by i Vittaryds socken, uppväxtby för Carl von Linné
 Jonsboda, Töreboda – en gästhamn i Göta kanal